Een verkeersweg:
A280 (Duitsland), zie Bundesautobahn 280
A280 (Groot-Brittannië)
A-280 (Rusland)